Secrets & Lies steht für:

 Secrets & Lies, Originaltitel von Lügen und Geheimnisse, britischer Spielfilm von Mike Leigh (1996) 
 Secrets & Lies (australische Fernsehserie), australische Fernsehserie (2014)
 Secrets and Lies, US-amerikanische Fernsehserie (seit 2015)